Оранге Экстракласа 2006/2007 () — 73-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 28 июля 2006 года и закончился 26 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2006/2007 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2006/2007 на rsssf.com 

2006/2007
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2006 году
Спорт в Польше в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007